Bocian peut désigner :

Patronymie
 Bohumír Bocian (1912-2002) est un peintre tchèque.
 Jacek Bocian (1976- ) est un athlète polonais, spécialiste du 400 m

Toponymie
en Pologne
 Bocian, un village dans la voïvodie de Mazovie

Homonymie de patronyme